Olari peut désigner différents lieux :



Communes 
 Olari, dans le județ d'Arad
 Olari, dans le județ de Prahova

Villages 
 Olari, dans la commune de Calvini, județ de Buzău
 Olari, dans la commune de Plopșoru, județ de Gorj
 Olari, dans la commune de Pârșcoveni, județ d'Olt

Olari, un quartier de la ville d'Espoo, dans la banlieue d'Helsinki

Olari est aussi 
 le prénom du chef d'orchestre estonien Olari Elts
 le nom de famille du joueur du club de rugby à XIII de Toulouse olympique XIII Andrei Olari

Homonymie de toponyme